Рухи:

 Рухи — село в Грузии. Находится в Зугдидском муниципалитете края Самегрело — Земо Сванети.
 Рухи аль-Хатиб (1914—1994) — мэр Восточного Иерусалима с 1957 по 1994 год.